Schnatz ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Schnatz (* 1933), deutscher Autor
 Johann Werner Schnatz (1660–1723), Weihbischof von Bamberg
 Peter Schnatz (1940–2004), deutscher Maler
 Uwe Schnatz (* 1956), deutscher Maler 

Schnatz steht für: 
 den Goldenen Schnatz, einen Ball aus der fiktiven Sportart Quidditch aus dem Harry-Potter-Universum, siehe Begriffe der Harry-Potter-Romane#Quidditch
 einen Ball der in der Realität gespielten Sportart Quidditch, die auf der fiktiven aufbaut, siehe Quidditch (Sport)#Bälle
 den Haarknoten, der zur Schwälmer Tracht gehört.

Siehe auch: